Tōkyū (jap. ) bezeichnet:

 Tokyu Group, eine japanische Gruppe von Unternehmen
 Tōkyū Dentetsu, das Eisenbahn- und Hauptunternehmen der Gruppe